Kayser steht für:
 Kayser (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Kayser (Einheit), eine physikalische Einheit
 Kayser (Band), eine schwedische Band

Kayser ist der Name folgender Unternehmen:
 G.L. Kayser, deutsche Spedition
 Kayser Automotive Systems, deutscher Automobilzulieferer
 Kayser-Threde, deutsches Systemhaus für High-Tech-Lösungen
 Pfälzische Nähmaschinen- und Fahrradfabrik vormals Gebrüder Kayser, deutscher Automobilhersteller

Siehe auch:
 Kaiser (Begriffsklärung)
 Keyser
 Kyser
 Keiser
 Kaysser
 Kaißer